Fagered kan syfta på:

 Fagered, Falkenbergs kommun – en småort i Falkenbergs kommun
 Fagereds socken – en socken i Halland i Faurås härad
 Fagereds landskommun – en tidigare kommun i Hallands län
 Fagereds församling – en församling i Göteborgs stift
 Fagereds kyrka – en kyrkobyggnad i Fagereds församling
 Fagereds distrikt – ett distrikt från 1916
Fagered, Mölndals kommun – en järnåldersmiljö i Mölndals kommun